Альт (походить від  — «високий») — термін, що має кілька значень.

Музика 
 Альт (голос) — низький жіночий голос.
 Альт — партія в хорі або вокальному ансамблі, що виконується низькими жіночими або дитячими голосами.
 Альт — низький дитячий голос (незалежно від статі).
 Альт — струнний музичний інструмент
 Альт в гармонії — другий за висотою голос у чотириголосному складі (між сопрано і тенором)
 Альт — мідний духовий музичний інструмент сімейства флюгельгорнів.

Прізвище 

 Рудольф фон Альт — австрійський художник
 Якоб Альт — австрійський художник

Інші значення 
 Альт — традиційний регіональний сорт німецького пива, характерний для Дюссельдорфа.
 Альт, Alt — клавіша на комп'ютері

Література